Heijn steht für:

 Albert Heijn, niederländische Supermarktkette

Heijn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heijn (Unternehmer, 1865) (1865–1945), niederländischer Unternehmensgründer
 Albert Heijn (Unternehmer, 1927) (1927–2011), niederländischer Unternehmer
 Gerrit Jan Heijn (1931–1987), niederländischer Geschäftsmann und Manager
 Ronald Jan Heijn (* 1960), niederländischer Hockeyspieler